Вальфермосо-де-Тахунья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 64 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Relaciones topográficas de Felipe II, correspondientes a Valfermoso de Tajuña
  Visor del Sigpac
 Aljibe de Valfermoso de Tajuña"
 Peña el Colorao

Муниципалитеты Гвадалахары